Pé-grande - criatura também conhecida em inglês por Sasquatch
Sasquatch (Marvel Comics) - personagem de quadrinhos 
Sasquatch (Mecanimais) - personagem da série animada

Ver também

Desambiguações de personagens